Lorier kan syfta på:

 Lorier (primater) – familj i underordningen Strepsirrhini som tillhör ordningen primater
 Lorier (papegojfåglar) – en grupp papegojor inom underfamiljen Loriinae